skrót od Górska Odznaka Turystyczna
 dawny skrót oznaczający aminotransferazę asparaginianową
 członek plemienia Gotów
 członek subkultury gotyckiej
 Port lotniczy Göteborg-Landvetter